Okinawa (miasto)
 Okinawa (wyspa)
 Okinawa (wyspy) – archipelag
 Prefektura Okinawa